Фостер има више значења:
 Округ Фостер (Северна Дакота)
 Фостер (Кентаки)
 Фостер (Мисури)
 Фостер (Небраска)
 Фостер (Оклахома)